Contrast, een visueel verschil in kleur of licht in een beeld
 Contrast (psychologie), begrip uit de psychologie
 Contrast (computerspel), computerspel uit 2013

 Muziek
 The Contrast, een Britse pop band
 Contrast (Conor Maynard), een album uit 2012
 Contrast (Emi Maria), album uit 2010
 Contrast (Klinik), album uit 1992
 Contrast (Signal Aout 42), album uit 1990